Григо́рий Щети́нин:
* Щетинин, Григорий Владимирович (ум. 1592) — князь, стольник и воевода.
 Щетинин, Григорий Евдокимович (1922—1988) — Герой Советского Союза.